Zapala kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Zapala, kommun, Neuquén, 
 Zapala (kommunhuvudort i Argentina), Neuquén, 

Robotskapade Argentinaförgreningar